Whiteoak ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whiteoak (Alabama), Gemeindefreies Gebiet im Henry County, Alabama
 Whiteoak (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Marion Township, Pike County, Indiana
 Whiteoak (Tennessee), Gemeindefreies Gebiet im Campbell County, Tennessee
 Whiteoak Flats, Ort im Yancy County, North Carolina
 Whiteoak Grove, Gemeindefreies Gebiet im Greenbrier County, West Virginia

Siehe auch:
 White Oak